Ogygos (, auch ; lateinisch auch  Ogygis, Ogygius oder Ogygus) ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Könige:

 Ogygos (König von Böotien)
 Ogygos (König von Achaia)